Eroberung steht für:
 etwas erobern, siehe Okkupation bei Einsatz von militärischer Gewalt sowie dauerhafter Integration des betroffenen Territoriums in den eigenen Herrschaftsbereich
 jemanden erobern, siehe Verführung in sozialen Beziehungen
 erobert sein, siehe z. B. Die Verführten

Siehe auch:
 Annexion
 Eroberer
 Invasion (Militär)
 Debellatio